Turfsingel (Groningen)
Turfsingel (Gouda)